Pikku-Orava () — анимированный персонаж, исполняющий тонким голоском, каким обычно говорят бурундуки и белки в диснеевских мультфильмах, кавер-версии популярных песен, в большинстве своём от рок-групп.

Дискография 
 Uusi Seedee (2006)
 Kesa Seedee (2007)
 Tosi Seedee (2007)
 Satu Seedee (2008)
 Также были выпущены немецкие сингл и альбом.

Достижения 
В 2006 году альбом Uusi Seedeeзанял первое место в национальном финском хит-параде Suomen virallinen lista в категории «Top 50 Albums», продержавшись в чартах в общей сложности 13 недель, а также получил платиновый статус (продажа более 30 тыс. экземпляров). Последующие два альбома также попали в чарт (Kesa Seedee — 6-е место, Tosi Seedee — 14-е место).

Примечания

Ссылки 

Вымышленные говорящие животные
Вымышленные белки
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году
Рок-группы Финляндии